Fenning lautet der Nachname folgender Personen:

 John Fenning (1885–1955), britischer Ruderer
 Liz Fenning, US-amerikanischer Schauspielerin und Synchronsprecherin